Puerto Plata (provincie) - een provincie in de Dominicaanse Republiek
 Puerto Plata (stad) - een stad in de Dominicaanse Republiek
 Puerto Plata (muzikant) - een Dominicaanse muzikant (1923-2020)